Никита Корнеевич Галахов (1864—1912) — русский механик, изобретатель эллиптических полушарнирных рессор для железнодорожных вагонов.

Биография 

Родился в 1864 году в крестьянской семье в селе Галахово Ржевского уезда Тверской губернии.

После окончания церковно-приходской школы поступил в техническое училище города Череповца, которое окончил в 1886 году, получив звание паровозного механика. С 1900 года работал в тамбовских вагоноремонтных мастерских — сначала чертёжником, потом старшим техником.

Был участником революционного движения, в частности революции 1905—1907 годов, был арестован в декабре 1905 года. Освободившись, с 1906 года Никита Галахов начал работать над улучшением конструкции вагонной техники, в частности рессор. Его старания привели к созданию в 1909 году принципиально нового типа рессор — полушарнирно-эллиптического, которые вытеснили все ранее существовавшие конструкции рессор железнодорожных вагонов, получив широкое распространение как в нашей стране, так и за рубежом. Патент на изобретение Галахов получил через два года, в 1911 году.

Первые испытания рессор Галахова проводились в Тамбовской губернии на перегоне Тамбов-Кирсанов-Тамбов. Рессора системы Галахова хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации, постепенно вытеснив другие конструкции эллиптических рессор из тележек пассажирских вагонов и используется до настоящего времени.

Умер в 1912 году после тяжёлой болезни. Был похоронен на Петропавловском кладбище , его могила сохранилась до настоящего времени.

Н. К. Галахов был автором нескольких работ, среди которых:
 «Улучшение хода вагонов и полушарнирные рессоры». // Саратов, 1909.
 «Вагонные рессоры». // Вестник общества технологов. — 1909.

Память 
 В Тамбове на одном из домов в районе железнодорожного вокзала находится мемориальная доска памяти изобретателя.
 О нём есть материалы в областном краеведческом музее, а чертежи изобретённой им рессоры находятся в музее Тамбовского вагоноремонтного завода.
 Данные о Галахове включены в «Тамбовскую энциклопедию» (Тамбов, 2004).
 О доме Н. К. Галахова на Паровозной улице говорится в «Материалах Свода памятников истории и культуры РСФСР. Тамбовская область» (Москва, 1979).

Примечания

Ссылки 
 НИКИТА КОРНЕЕВИЧ ГАЛАХОВ
 ЭПОХА ЗАВОДСКИХ ГУДКОВ (о становлении индустриальной базы города Тамбова)
 Рессорное подвешивание вагонов

Изобретатели Российской империи
Механики Российской империи
Железнодорожники Российской империи